Raydt ist der Familienname folgender Personen:

 Else Raydt (1883–1931), deutsche Malerin, Grafikerin und Kunstgewerblerin
 Ernst Raydt (1880–1929), deutscher Fußballtorwart
 Hermann Raydt (1851–1914), deutscher Pädagoge und Autor
 Theodor Christian Friedrich Raydt (1768–1833), deutscher Jurist
 Wilhelm Carl Raydt (1843–1908), deutscher Naturwissenschaftler, Gymnasiallehrer und Unternehmer

Siehe auch:
 Raid
 Rait
 Raith
 Raitt
 Reit
 Rheydt